Ez a lista a Veszélyes Osztag című amerikai sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Rövid epizódok (2020)

1. évad (2020-2021)

2. évad (2021-2022)

3. évad (2023-2024)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái